Эндрю Хогг:

 Хогг, Эндрю — британский игрок в регбилиг.
 Хогг, Эндрю (род. 1985) — мальтийский футболист.